Ashtanga (Patanjali), de classificatie van Patanjali
 Raja-yoga
 Ashtanga-vinyasa-yoga
 Ayurveda, bestaande uit acht onderdelen